Чемпионат России по конькобежному спорту на отдельных дистанциях в сезоне 2016/2017 проходил с 25 по 29 декабря 2016 года в Коломне на катке конькобежного центра «Коломна».

Результаты

Мужчины

500 м

1000 м

1500 м

5000 м

10 000 м

Командная гонка

Масс-старт 
(16 кругов)

Женщины

500 м

1000 м

1500 м

3000 м

5000 м

Командная гонка

Масс-старт 
(16 кругов)

 DQ — дисквалификация;
 WDR — снялся с соревнования;
 DNS — не вышла на старт;
 DNF — не закончил дистанцию.

Ссылки 
 Расписание соревнований
 Результаты первого дня на сайте конькобежного центра «Коломна»
 Результаты второго дня на сайте конькобежного центра «Коломна»
 Результаты третьего дня на сайте конькобежного центра «Коломна»
 Рейтинги спортсменов, допущенных на Чемпионат России по конькобежному спорту на отдельных дистанциях 2017 года
 Результаты первого дня соревнований

Чемпионаты России по конькобежному спорту
2016 год в конькобежном спорте
Чемпионаты России в 2016 году
2016 год в Московской области
Спортивные соревнования в Коломне
Декабрь 2016 года
Чемпионаты России в 2017 году
2017 год в конькобежном спорте